Bes eller BES kan syfta på:

 Bes – en munteri egyptisk mytologi
 Bes (artist) – en artist 
 BES – en standard för elementbyggande i betong i Finland

Personer
 Annemieke Bes (1978–), en nederländsk seglare